6-й Чемпионат Украины по футболу среди представителей Первой лиги. Проводился в два круга, один матч дома, один на выезде в период с 4 августа 1996 года — 20 июня 1997 года. Победителем турнира стала команда «Металлург» (Донецк).

Участники

Примечания 
 Команда «Нефтехимик» Кременчуг снялась с чемпионата перед началом сезона. Её место в чемпионате по итогам плей-офф занял «Металлург» (Донецк).
 Перед началом сезона команда «Верховина» носила название «Закарпатье».
 В первом круге команда ФК «Черкассы» носила название «Днепр».
 В ходе реформирования команда ЦСКА-Борисфен стала носить название ЦСКА и переехала в Киев, соответственно команда ЦСКА в этой лиге получила название ЦСКА-2.

Итоговая таблица

Примечание 
 По регламенту соревнований вторая команда клуба не может играть в одной лиге с первой командой, поэтому в высшую лигу вместо «Динамо-2» выходит «Металлург» (Мариуполь).

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 6 чемпионат Первой лиги 
 FANAT.COM.UA / Сайт футбольных болельщиков

Первая лига Украины по футболу
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1996/1997
Футбол на Украине в сезоне 1996/1997